Syyssaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Syyssaari (ö i Jämsä), Mellersta Finland, 
 Syyssaari (ö i Joutsa), Mellersta Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar